Prača (rijeka), rijeka u BiH
 Prača (Pale-Prača, BiH), naselje u BiH, u općini Pale-Prača, na istoimenoj rijeci